Saale-Unstrut steht für:

 Saale-Unstrut (Tourismusregion)
 Saale-Unstrut (Weinanbaugebiet)